Charles Simons, Belgisch voetballer
 Charles-Mathias Simons, Luxemburgs politicus en lid van het Belgisch nationaal Congres
 Chris Simons, Nederlands politicus
 Eva Simons, Nederlands zangeres
 Hans Simons, Nederlands politicus
 Hein Simons, Nederlands zanger
 James Harris Simons, Amerikaans ondernemer, wiskundige en filantroop
 Jennifer Geerlings-Simons, Surinaams politica
 Jozef Simons, Belgisch schrijver
 Jozef Simons, Belgisch wielrenner
 Ludo Simons, Belgisch taalkundige
 Marijn Simons, Nederlands componist en violist
 Menno Simons, Nederlands theoloog en priester 
 Raf Simons, Belgisch modeontwerper
 Sander Simons, Nederlands journalist, presentator en publicist
 Simone Simons, Nederlands zangeres
 Sylvana Simons, Nederlands politica en oud televisiepresentator
 Timmy Simons, Belgisch voetballer

Zie ook
 Simon (doorverwijspagina)
 Simmons (doorverwijspagina)